Skydning under Sommer-OL 2016 fandt sted i perioden 6. – 14. august i Centro Olímpico de Tiro i Deodoro. Der var 390 skytter kvalificeret til de i alt femten forskellige discipliner.

Turneringsformat 
Formatet i de forskellige konkurrencer var generelt set det samme som under Sommer-OL 2012 i London. Men der var dog lavet visse ændringer med det primære formål at lave skydekonkurrencerne mere publikumsvenlige. En af ændringer var at alle skytter startede fra nul point igen i alle finalerne. Yderligere blev alle finalerne afviklet som elimineringsrunder således, at medaljerne til sidst blev afgjort af de tre sidste tilbageværende i konkurrencen og guldmedaljen blev afgjort i en duel mellem de to sidste tilbageværende i konkurrencen.

Tidsplan

Medaljefordeling

Herrer

Damer

Eksterne henvisninger 
 http://doc.rero.ch/record/256687/files/Olympic_Sport_Explanatory_Guide_Shooting.pdf?version=1
 https://www.rio2016.com/en/shooting 
 http://www.issf-sports.org/

Referencer 

 
2016